ERC 90 Sagaie – francuski bojowy wóz rozpoznawczy
 Sagaie – francuski niszczyciel